Arlt est un nom de famille porté par :
 Roberto Arlt (1900-1942) : écrivain argentin
 Harry Arlt (1942) : ancien joueur et entraîneur de football est-allemand
 Tobias Arlt (1987) : lugeur allemand

Autre 
Arlt est le nom d'un groupe de rock français.